Гладковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

 Гладковский сельсовет (Голопристанский район) — в состав Голопристаньском районе Херсонской области Украины.
 Гладковский сельсовет — в Саянском районе Красноярского края России.
 Гладковский сельсовет — в Притобольном районе Курганской области Российской Федерации.